Niemcy:
 Kastel – dzielnica gminy Nonnweiler, w kraju związkowym Saara, w powiecie St. Wendel (Niemcy)

Szwajcaria:
 Kastel – dawna nazwa gminy Châtillon

Osoby:
 Galina Riczardowna Kastel – radziecka i rosyjska astronom

Inne:
 Kastel – twierdza w Banja Luce (Bośnia i Hercegowina)

Zobacz też:
 Castel
 Castell
 Kastel-Staadt
 Mainz-Kastel